Kikkers, een orde van amfibieën
 Kikker (Max Velthuijs), een personage uit de prentenboeken van Max Velthuijs
 Kikker (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op deze boeken
 kikker (voorwerp), dubbele haak, belegklamp
 deel van een houtschaaf waar de schaafbeitel op rust
 De Kikker, een Nederlandse zwem- en poloclub
 Tramlijn Amsterdam - Zandvoort, bijgenaamd Kikker

Zie ook 
 Kicker (doorverwijspagina)
 Kikkert (doorverwijspagina) voor personen met deze achternaam
 MHC De Kikkers, hockeyclub in Noord-Holland
 Kikkers en muizen, snoepgoed